Полусве́т:

 Полусвет
 Полусвет (фильм)
Полусвет (сериал)

См. также 
 Сумерки (значения)